Cappella della Madonna di Loreto – luogo di culto, Torre della Peschiera di Nassa a Monte Argentario
 Cappella della Madonna di Loreto – luogo di culto, Castello di Triana, Roccalbegna
 Cappella della Madonna di Loreto – luogo di culto, Roccapietra
Cappella della Madonna di Loreto – luogo di culto, Salve
 Cappella della Madonna di Loreto – luogo di culto, San Miniato

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Maria di Loreto